Kontroleryzm – termin określający zarówno sztukę wykorzystywania kontrolerów (najczęściej MIDI) jako muzycznych instrumentów, jak i remiksowania muzyki na żywo (w sposób przypominający turntablizm) oraz produkcji muzycznej w studio.

Termin ten stworzył i spopularyzował Matt Moldover około 2007 roku.

Mimo iż do niedawna kontroleryzm znajdował się głęboko w muzycznym podziemiu, obecnie coraz więcej muzyków odkrywa w nim sposób na pełniejsze wyrażenie swoich artystycznych wizji.

Linki zewnętrzne 
 
 

Instrumentoznawstwo